Сармикъяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Сармикъяха (приток Надыма)
 Сармикъяха (приток Нгарка-Хадытаяхи)
 Сармикъяха (приток Полуя)
 Сармикъяха (приток Южной Тыдэотты)